Alexander Keith’s Tankard 2008 Wild Card, faza eliminacyjna prowincjonalnych mistrzostw Nowego Brunszwiku mężczyzn w curlingu odbył się w dniach 18-20 stycznia 2008 w Woodstock, na lodowisku Woodstock Curling Club. W turnieju uczestniczyło 12 drużyn, z których 8 zakwalifikowało się dalej do Alexander Keith’s Tankard 2008 32 Team TKO. Turniej rozgrywano potrójnym systemem pucharowym.

Drużyny

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Runda A

Runda 1 
18 stycznia; 19:00

19 stycznia; 8:30

Runda 2 
19 stycznia; 8:30

19 stycznia; 11:45

19 stycznia; 15:00

Runda B

Runda 1 
19 stycznia; 8:30

19 stycznia; 11:45

19 stycznia; 15:00

Runda 2 
19 stycznia; 15:00

19 stycznia; 20:00

Runda C

Runda 1 
19 stycznia; 20:00

Runda 2 
20 stycznia; 10:00

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa Alexander Keith's Tankard 2008 Wild Card 

2008
2008 w curlingu